ACQ steht für:
 Acquisition, in der Luftfahrt
 Abadie Constraint Qualification,  Voraussetzung in der nichtlinearen Optimierung
 Aryan Cargo Express (ICAO-Code), indische Fluggesellschaft
 Nuevo Continente (ICAO-Code), peruanische Fluggesellschaft
 Flughafen Waseca (IATA-Code), Flughafen von Waseca, Minnesota

Acq steht für:
 Acq, Gemeinde im französischen Département Pas-de-Calais

acq steht für:
 Südjemen-Arabisch (Ta'izzi-Adeni Arabic; ISO-639-3-Code), Varietät von Jemenitisch-Arabisch

Abkürzung